Eopyrenula (oczatka) – gatunek grzybów
 Biedronka oczatka